Böckenholt ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Westmark-Böckenholt (1958–1996), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Ingo Böckenholt (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler